Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente del Brasile (1988)
Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente della Francia (1789)
Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente della Portogallo (1910)
Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente del Venezuela (1999)
Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente del Venezuela (2017)